Deer Park – dzielnica Toronto
Miejscowości w USA:
 Deer Park – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Deer Park – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Napa
 Deer Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Deer Park – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Deer Park – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Deer Park – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Deer Park – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
 Deer Park – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
 Deer Park – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Deer Park (ang. Deer Park Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Deer Park (ang. Deer Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington